Die NB I. Szabó László csoport 2015/16 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Meister wurde der Titelverteidiger Aquaprofit NTSK, aus der NB I/B. waren Aquaréna Kőbánya SC und Zalaegerszegi Csuti Antal – Hydrocomp Sport Klub aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt. Rein sportlich wären Dunaharaszti Munkás Testedző Kör und Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club abgestiegen, da jedoch Budapesti Titánok Sportegyesület die Mannschaft zur kommenden Saison zurückzog, erreichte Dunaharaszti als bester Absteiger noch den Klassenerhalt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 7., 8. und 29. November, 6. Dezember 2015, 28. Februar, 20. März sowie 3., 16. und 17. April 2016. Die beiden ersten und die beiden letzten Runden wurden zentral in Budapest gespielt, die übrigen dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016